Голанку́р, Ґоланкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 60 км на схід від Ам'єна, 80 км на північний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 146 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 382,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Голанкур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Голанкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза